Валентинівка — село, Одеська область, Ширяївський район
 Валентинівка — селище, Донецька область, Торецька міська рада
  — зупинний пункт/пасажирська платформа хордової лінії Митищі — Фрязево Ярославського напрямку Московської залізниці.